Le terme Severn désigne généralement un fleuve anglais, le plus long du Royaume-uni. Il existe plusieurs rivières portant le nom de Severn :


Australie
 Severn (rivière de Nouvelle-Galles du Sud)
 Severn (rivière du Queensland)

Canada
 Rivière Severn (Centre de l'Ontario)

États-Unis
 Severn (rivière de Virginie)
 Severn (fleuve du Maryland)

Nouvelle-Zélande
 Severn (rivière de Nouvelle-Zélande)

 est aussi un nom utilisé pour :

Personnes 
 , gouverneur colonial britannique de Hong Kong.
 Dan Severn, catcheur.
 , compositeur et violoniste.
 , footballeur.
 James Mountbatten-Windsor, vicomte Severn
 Joseph Severn, peintre.

Toponymes

Canada 
 Severn (Ontario)

Royaume-Uni

États-Unis 
 Fort Severn
 Severn (Maryland)
 Severn (Caroline du Nord)

Œuvres d'art 
 Severn, La voix de nos enfants, film réalisé en 2009 par Jean-Paul Jaud.

Voir aussi 
 Estuaire de la Severn
 La , une rivière du Yorkshire du Nord

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme